Dillinger - Nemico pubblico numero uno  – film per la televisione del 1991 diretto da Rupert Wainwright
Nemico pubblico N. 1 - L'istinto di morte  – film del 2008 diretto da Jean-François Richet
Nemico pubblico N. 1 - L'ora della fuga  – film del 2008 diretto da Jean-François Richet